Рагимли () — село в Шабранском районе Азербайджана.

География 
Расположено вблизи реки Шабран-чай к северо-востоку от районного центра города Шабран.

История 

В середине XIX века встречается одно из первых упоминаний «татарской» (азербайджанской) шиитской деревни Рагимли (в источнике Рахимлы).
Рагимли относился в то время к Шабранскому магалу одноимённого участка Кубинского уезда Дербентской губернии, которая просуществовала с 1846 по 1860 год. Позже, в составе Кубинского уезда Бакинской губернии.

Население 

Данные посемейных списков на 1886 год показывают в Рагимлу Боятского сельского общества Девичинского участка Кубинского уезда 29 дымов и 142 жителей, все из них являлись азербайджанцами-шиитами.

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года, в селении Рагимлы Узун Боятского сельского общества Кубинского уезда проживали 158 человек, преимущественно азербайджанские тюрки. Из них мужчин — 91 а женщин — 67.

Примечания 

Населённые пункты Шабранского района